2 miejscowości w Polsce: 
 Pilwa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce 
 Pilwa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Linki zewnętrzne